James V. Signorile est un compositeur américain né en 1952.

Biographie 

James Signorile est né à Chicago, et a grandi à Ridgewood, New Jersey. Il obtient le Bachelor of Arts degree de musique en 1974 au Colby College, et plus tard un master d'informatique. Le sujet de la thèse qu'il présentera, l'union de l'informatique et de la musique à travers la norme MIDI, l'amènera au développement complet d'un séquenceur MIDI.

Jim commence à apprendre le piano à 8 ans, composer à 15 ans. Il a pour maîtres Murray B. Colosimo et John Lochner, puis Peter Ré, Ermanno F. Comparetti et Gordon W. Bowie. Son implication  en tant qu'étudiant compositeur, chef d'orchestre, vice-président et membre du Colby College lui vaudra un oscar. Bien qu'il ait été formé comme pianiste de concert par Gates Wray, protégé de Vladimir Horowitz, ses intérêts se portent sur la composition. Il joue également de la clarinette, du saxophone et de la guitare, pour laquelle il compose dernièrement. Il vit avec sa femme Mary à Teaneck, New Jersey.

James Signorile a reçu plusieurs oscars. Ses œuvres, outre les États-Unis, sont jouées dans de nombreux pays. Certaines ont été commissionnées, comme sa Suite pour piano, Symphonie pour orgue, et Concerto pour piano (op. 51, 52, 53).

Liens externes 
   Site officiel

Compositeur américain de musique classique de la période contemporaine
Naissance en 1952
Naissance à Chicago